Trévoux é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain. A localidade é celebre por nela ter sido impresso o Dictionnaire de Trévoux.

Demografia 
Em 2006 Trévoux apresentava uma população de 6 812 habitantes, distribuídos por 2 816 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain